Toponímia:
 Kota (Indonèsia), entitat administrativa d'Indonèsia per sobre del subdistricte (Kecamatan) i per sota de la província. Equival a l'antiga regència o kabupaten
 Kota Kinabalu, capital de Sabah, Malàisia
 Kota (ciutat), ciutat del Rajasthan, Índia 
 Districte de Kota, districte al Rajasthan, Índia 
 Kotah o Kota, principat del subcontinent indi existent des del s. XII fins al 1948 
 Agència de Kotah-Jhalawar, agència britànica a Rajputana 
 Antropologia:
 Kota o kotes, grup humà de Tamil Nadu, Índia.
 Llengua kota, llengua dravídica dels kotes
 Kota, Bakota o Bakotes, grup humà de Gabon
 iKota, llengua bantu dels bakotes
 Kota o goahti, tenda dels lapons similar a un tipi